2 miejscowości w Polsce: 
 Dolne Pole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski 
 Dolne Pole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz